TLS
 TLS 1.3
 TLS — Times Literary Supplement